Fauzaya Talhaoui, Belgisch politica
 Lorine Zineb Nora Talhaoui, bekend onder de naam Loreen, Zweeds zangeres
 Kamel Talhaoui, Algerijns atleet